Kant-Lexikon steht für:

 Kant-Lexikon (Eisler), siehe Rudolf Eisler (Philosoph)
 Kant-Lexikon (Willaschek / Stolzenberg / Mohr / Bacin)